Сезон 1891/92 стал для клуба «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» третьим и последним сезоном в Футбольном альянсе. По итогам сезона клуб занял в этом турнире второе место. Команда также приняла участие в трёх кубковых турнирах: Кубке Англии, Кубке Ланкашира и Кубке Манчестера и окрестностей. В конце сезона «Ньютон Хит» подал заявку на вхождение в состав Футбольной лиги, которая была удовлетворена.

Футбольный альянс

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1891/92 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1891/1892
Ньютон Хит